Rewa Football Association é um clube de futebol fijiano com sede em Nausori. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Clubes de futebol das Fiji